Částice může mít více významů:

 Částice ve fyzice, speciálně pak např.
Bodová částice
 Subatomární částice
 Elementární částice
 Volná částice
 Částice (slovní druh) v lingvistice
 Koloidní částice v chemii
 Pevné částice v meteorologii a problematice životního prostředí
 Virová částice ve virologii

Externí odkazy